Burstall (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
 Burstall (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk